Круподеринцы — название населённых пунктов на Украине:

 Круподеринцы — село в Погребищенском районе Винницкой области.
 Круподеринцы — село в Оржицком районе Полтавской области.